Vostok (ryska: восток för "öster") kan syfta på:

 Vostokprogrammet - ett sovejtiskt rymdprogram.
 Vostok - en serie sovejtiska rymdkapslar
 Vostok 1 - första bemannade rymdflygningen
 Vostok 6 - första kvinnan i rymden
 Vostok (raket) - en serie sovejtiska rymdraketer
 Vostok (forskningsstation) - en rysk/sovjetisk forskningsstation på Antarktis.
 Vostok (fartyg) - ett segelfartyg

Sport 
 Vostok (bandy) - en rysk bandyklubb.

Geografi

Antarktis 

 Vostok (udde), 
 Vostoksjön - en sjö i Antarktis.

Kiribati 

 Vostok Island, Linjeöarna,

Ryssland 

 Vostok (ort i Ryssland, Primorje kraj), 
 Vostok (ort i Ryssland, Sachalin),